Eigentlich (ursprünglich sinnverwandt mit „wesentlich“, „essentiell“) bezeichnet:
 Eigentliche Abbildung, eine Charakterisierung einer bestimmten Art von Abbildungen zwischen topologischen Räumen
 Eigentliches Integral, einen Integralbegriff im Gegensatz zu uneigentlichen Integralen, siehe Integralrechnung
 Eigentlichkeit, einen in der Philosophie von Martin Heidegger geprägten Begriff
 Jargon der Eigentlichkeit, ein sprachphilosophisches Werk Theodor W. Adornos aus dem Jahr 1964, das sich gegen die Sprache Martin Heideggers richtet

Siehe auch: